L is de twaalfde letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurkunde
 l, L of ℓ, symbool voor de inhoudsmaat liter
 L, symbool voor de zelfinductie van een spoel
 (l), de aggregatietoestand vloeibaar (liquid) in een chemische reactievergelijking
 , aanduiding voor luminantie
 l, symbool voor lengte (geen officiële afkorting)
L, symbool voor het impulsmoment bij de rotatiebeweging van een star lichaam

In de scheikunde
 L, stereochemisch voorvoegsel

In de biologie
 L., afkorting van Linnaeus in de botanische nomenclatuur (zie ook de lijst van auteursaanduidingen)

In de sterrenkunde
 L1 t/m L5: Lagrangepunten

Overig
 L, het getal 50 als Romeins cijfer
 L, het jaartal 50 in Romeinse cijfers
 L, de landcode op motorvoertuigen uit Luxemburg
 L, aanduiding op een lesauto om aan te geven dat de bestuurder nog leert rijden
 Lincoln L, een model van het Amerikaanse automerk Lincoln
 L, een historisch Russisch motorfietsmerk
 The L, de metro van Chicago
 L, code voor het cijfer 9 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek
 L (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
 L (Large), een kledingmaat
 ℓ Script Small L, in Unicode nummer 2113
L, aanduiding voor de loper in notatie van schaakpartijen